Nätiholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätiholmen, Hangö, Nyland, 
 Nätiholmen, Borgå, Nyland, 
 Nätiholmen, Lovisa, Nyland, 
 Nätiholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Stora Nätiholmen
Lilla Nätiholmen
Nätholmen

Robotskapade Finlandförgreningar